Bracea puede referirse a:

 Bracea, río español, subafluente del sistema del Tajo.
 Un sinónimo del género botánico Neobracea.
 Un sinónimo del género botánico '''''Sarcosperma